O R28 foi o modelo da Renault na temporada de  da F1. Condutores: Fernando Alonso e Nelson Pique Jr..

Resultados 
(legenda) 

Carros de Fórmula 1 da Renault